Velika nagrada Belgije 2014 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24. avgusta 2014 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, Mercedes, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 2:07,130
| 2:06,723
| 2:05,591
| 1
|-
! 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 2:07,280
| 2:06,609
| 2:05,819
| 2
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull–Renault
| 2:10,105
| 2:08,868
| 2:07,717
| 3
|-
! 4
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 2:10,197
| 2:08,450
| 2:07,786
| 4
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull–Renault
| 2:10,089
| 2:08,989
| 2:07,911
| 5
|-
! 6
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams–Mercedes
| 2:09,250
| 2:08,451
| 2:08,049
| 6
|-
! 7
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren–Mercedes
| 2:11,081
| 2:08,901
| 2:08,679
| 7
|-
! 8
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 2:09,885
| 2:08,646
| 2:08,780
| 8
|-
! 9
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams–Mercedes
| 2:08,403
| 2:08,833
| 2:09,178
| 9
|-
! 10
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren–Mercedes
| 2:10,529
| 2:09,272
| 2:09,776
| 10
|-
! 11
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 2:10,445
| 2:09,377
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 2:09,811
| 2:09,805
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 2:10,666
| 2:10,084
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 2:11,051
| 2:10,238
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 2:10,898
| 2:11,087
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 2:11,051
| 2:12,470
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 2:11,261
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 2:11,267
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 2:12,566
| 
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 2:13,414
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 45
|  André Lotterer
| Caterham-Renault
| 2:13,469
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 2:14,438
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 44
| 1:24:36,556
| 5
| 25
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 44
| +3,383
| 1
| 18
|-
! 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 44
| +28,032
|  6
| 15
|-
! 4
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 44
| +36,815
| 8
|  12
|-
! 5
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 44
| +52,196
| 3
| 10
|-
! 6
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 44
| +54,580
| 10
| 8
|-
! 7
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 44
| +1:01,162
| 4
| 6
|-
! 8
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 44
| +1:04,293
| 13
| 4
|-
! 9
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 44
| +1:05,347
| 11
| 2
|-
! 10
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 44
| +1:05,697
| 18
| 1
|-
! 11
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 44
| +1:11,920
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 44
| +1:14,262
| 7
|
|-
! 13
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 44
| +1:15,975
| 9
|
|-
! 14
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 44
| +1:22,447
| 14
|
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 44
| +1:30,825
| 20
|
|-
! 16
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 43
| +1 krog
| 19
|
|-
! 17
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 43
| +1 krog
| 22
|
|-
! 18
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 39
| Menjalnik
| 16
|
|-
! Ods
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 38
| Menjalnik
| 2
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 33
| Motor
| 15
|
|-
! Ods
| align="center" | 45
|  André Lotterer
| Caterham-Renault
| 1
| Elektronika
| 21
|
|-
! Ods
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1
| Izpuh
| 17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014